Катана () — японський палашеподібний односічний меч.
 Катана (район) — район провінції Дамаск у Сирії.
 Катана (Туніс)  (араб. كتانة‎) — село в Тунісі.
 Катана — антична назва Катанії.